Жан Риё:
 Риё, Жан II де (ок. 1342—1417) — бретонский рыцарь и полководец; сеньор де Рошфор, барон д’Ансени.
 Риё, Жан IV де (1447—1518) — бретонский полководец.
 Риё, Жан де (ум. 1594) — французский капитан, защитник замка Пьерфон.

Примечания